Rumilly kan syfta på:
 Rumilly, Haute-Savoie
 Rumilly, Pas-de-Calais